Георги Маджаров може да се отнася за:

 Георги Маджаров (? – 1870) – български духовник и учител
 Георги Маджаров (1870 – 1923) – български просветен деец от Македония
 Георги Маджаров (1892 – 1925) – български адвокат, политик и дипломат